est une expression anglaise signifiant « Donc, c'est Paris ». Elle peut faire référence à :

 So This Is Paris?, film de Richard Wallace sorti en 1926 ;

 , film d'Erle C. Kenton sorti en 1924 ;
 , titre original des Surprises de la TSF, film d'Ernst Lubitsch sorti en 1926 ;
 , film de Richard Quine sorti en 1955.